Udruga proizvođača lavande i ljekovitog bilja "Lavandula Croata" je hrvatska udruga proizvođača lavande. Sjedište udruge je u Petrinji.

Udruga je na ljeto 2008. organizirala stručno putovanje u Francusku, u kojem je sudjelovalo oko 80 domaćih proizvođača lavande i drugih zainteresiranih.

Izvori 

Hrvatske udruge